Антонио Каньоли (, неправильно Andrea Cagnoli; 29 сентября 1743 — 6 августа 1816) — итальянский астроном.

Был профессором в Модене. Известен звёздным каталогом: «» (Модена, 1807). Его «» (1786) выдержала несколько изданий и переводов, и ещё долгое время была самым полным руководством по тригонометрии.

Литература 
 

Астрономы Италии
Персоналии по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Родившиеся 29 сентября
Родившиеся в 1743 году
Умершие 6 августа
Умершие в 1816 году
Члены Баварской академии наук
Члены-корреспонденты Французской академии наук